Лерга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 21,31 км². Население — 71 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Lerga

Муниципалитеты Наварры